Muschio – sostanza secreta da delle ghiandole di alcuni mammiferi (come il mosco) usata anche in profumeria
Muschio o musco – pianta appartenente alle Briofite

Pagine correlate 
Musco

Altri progetti